Die Saison 2003/2004 war die 12. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die zehnte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der BFC Dynamo, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. In der Rückrunde gelang es dem Team aus Hohenschönhausen alle Spiele zu gewinnen. Die Eröffnungsspiele fanden am 10. August 2003 statt. Der letzte Spieltag fand am 23. Mai 2004 statt. Von 7. Dezember 2003 bis 24. Januar 2004 gab es eine Winterpause.

Tabelle

Quelle 
 
 

Fußballsaison 2003/04
2003